Окопник жёсткий () — вид травянистых растений рода Окопник семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение высотой 60—150 см. Всё растение покрыто колючей щетиной. Цветки сначала светло-пурпурные, затем голубые. Плод — орешек.

Распространение и экология 
Распространнён по всей Европе.

Произрастает на пустошах, лугах.

Размножаются семенами или отрезками корней (вегетативно). При размножении семенами необходимо помнить, что семена быстро теряют всхожесть и поэтому их надо высевать в год сбора. Высеянные весной семена дают редкие всходы.

В первый год развивает главным образом корневую систему и урожая зеленой массы не дает. Только на 2—3 год после посадки дает 400—600 ц зеленой массы с гектара и обильно цветет.

Значение и применение 
В лекарственных целях используется настой из сухого корневища. Применяется при ранах, язвах, тромбофлебитах. 

При скармливании скоту листья по питательности не уступают клеверу и вико-овсяной смеси. После стравливания на корню окопник быстро отрастает и дает за лето 4—5 укосов. Незаменимая культура при кормлении свиней всех возрастов. 

Во время цветения пчёлы охотно посещают окопник собирая с его цветков нектар. После использование пчелами скашивают на силос, а в сентябре он отрастает и дает много отавы на зеленый корм. По данным Пельменева (1985) в Ленинградской области дает 1 га 101—227 кг мёда. В Коми 1 га окопника жесткого обеспечивает 200—500 кг мёда, в Литве — 302,5 кг. В Азербайджане сахаропродуктивность 1 га окопника жесткого составляет 114—183кг.

Примечания

Литература 
   (с картой распространения Symphytum asperum Lepech.)

Ссылки 

Бурачниковые
Лекарственные растения
Флора Европы